Niemcy:
 Heppenheim – dzielnica Wormacji
 Heppenheim (Bergstraße) – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Powiatu Bergstraße
 Heppenheim (Bergstr) – stacja kolejowa w Heppenheim (Bergstraße)

Inne:
 (14080) Heppenheim – planetoida

Zobacz też:
 Gau-Heppenheim